Weber se poate referi la:

 Weber (unitate), unitate de măsură

Geografie
Noua Zeelandă
 Weber, Noua Zeelandă, regiunea Hawkes Bay
Statele Unite
 Weber City, Virginia
 Weber County, Utah
 Weber River, Utah
 Weber, Wisconsin

Persoane
Weber este un patronim german purtat de următoarele persoane:
 Carl Maria von Weber (1786  1826), compozitor german
 Constanze Mozart, née Weber (1763, Germania  1842, Salzburg), verișoară a compozitorului
 Wilhelm Eduard Weber (1804 - 1891), fizician, inventator german
 Joseph Weber (1846, Fürstenthal (Voievodeasa), Austro-Ungaria  1918, Liov)
 Henri Weber (n. 1944), un om politic francez
 Jup Weber (n. 1950, Luxemburg), un om politic luxemburghez
 Manfred Weber (n. 1972), un om politic german
 Max Weber, economist și sociolog german
 Monica Weber-Koszto (* 1966), o scrimeră română
 Olivier Weber (* 1958), un jurnalist și romancier francez
 Otto Ernest Weber (1921, Făgăraș  2001, București), un politician român
 Peter Weber (* 1947), un deputat român
 Renate Weber (* 1955, Botoșani), o juristă din România
 Rudolf Weber (1890, Sighișoara  1918, Stiria), un aviator de elită austriac
 Wilhelm "Willi" (Friedrich) Weber (* 1942), un om de afaceri de origine germană

Vezi și 
 Saint-Gobain Weber
 Mark Webber, pilot australian de Formula 1

Nume de familie germane
Nume de familie ocupaționale